В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Sydney 1979, що проходив у рамках Туру WTA 1979, Венді Тернбулл і Біллі Джин Кінг виграли титул, у фіналі перемігши пару Пем Шрайвер і Сью Баркер 7-5, 6-4.

Сіяні пари 

 Венді Тернбулл /  Біллі Джин Кінг (чемпіонки)
 Ілана Клосс /  Бетті-Енн Дент (1-ше коло)

 Енн Сміт /  Даянн Балестрат (півфінал)
 Пем Шрайвер /  Сью Баркер (фінал)

Основна сітка

Посилання 

WTA Sydney